Like I Love You steht für:
 Like I Love You (The-Hitmen-Lied), Lied von The Hitmen
 Like I Love You (R.I.O.-Lied), Lied von R.I.O.
 Like I Love You (Nico-Santos-und-Topic-Lied), Lied von Nico Santos und Topic
 Like I Love You (Justin-Timberlake-Lied), Lied von Justin Timberlake